Matīss Burģis (* 31. August 1989 in Priekule) ist ein lettischer Tischtennisspieler. Er nahm an den Olympischen Spielen 2012 teil.

Werdegang 
Matīss Burģis wurde 2004 Jugend-Europameister im Doppel mit dem Tschechoslowaken Antonin Schwarzer. Von 2004 bis 2013 wurde er für die Teilnahme an neun Weltmeisterschaften nominiert, kam dabei aber nie in die Nähe von Medaillenrängen. Zudem nahm er an mehreren Europameisterschaften teil.

2012 qualifizierte er sich für die Teilnahme am Einzelwettbewerb der Olympischen Spiele. Hier besiegte er den Kanadier Pierre-Luc Hinse, verlor dann jedoch in der zweiten Runde gegen den Russen Alexei Smirnow.

In der Saison 2007/08 trat er für den Bundesligaverein TTC Zugbrücke Grenzau an. Derzeit (2013) spielt er bei dem thüringischen Verein Post SV Mühlhausen 1951 in der Deutschen Tischtennis-Bundesliga. In der Saison 2013/2014 spielte er auf Position zwei, in der Saison 2014/2015 auf Position drei. 2015 schloss er sich dem TTC Wil in der Schweiz an.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
 Profil auf sporto.lv (abgerufen am 29. Juli 2014)
  (abgerufen am 29. Juli 2014)

Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2012
Tischtennisspieler (Lettland)
Olympiateilnehmer (Lettland)
Geboren 1989
Lette
Mann